Cappelletti steht für:
 Cappelletti (Teigware), eine gefüllte Nudelspezialität

Cappelletti ist der Familienname folgender Personen:
 Adolfo Cappelletti (* 1954), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Alessandro Cappelletti (* 1966), italienischer Regisseur
 Arrigo Cappelletti (* 1949), italienischer Jazzmusiker, Autor und Essayist
 Benedetto Cappelletti (Erzbischof) (1618–1681), Erzbischof von Manfredonia
 Benedetto Cappelletti (1764–1834), italienischer Kardinal
 Felice Cappelletti (1698–1738), italienischer Maler
 Gino Cappelletti (* 1934), US-amerikanischer Footballspieler
 Giuseppe Cappelletti (1802–1876), italienischer Priester und Historiker
 John Cappelletti (* 1952), US-amerikanischer Footballspieler
 Mauro Cappelletti (1927–2004), italienischer Jurist
 Mike Cappelletti (* 1942), US-amerikanischer Kartenspieler
 Oreste Cappelletti (* um 1848), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Vincenzo Cappelletti (1930–2020), italienischer Wissenschaftshistoriker